Чукур-Кая - назва гір в Криму
 Чукур Юра - (* 1894), селянин з Коломийщини (Галичина), громадсько-політичний діяч (УНДО